A fekete város, Mikszáth Kálmán regénye (1908–1910)
 A fekete város, Zsurzs Éva rendezésében 1970–1971-ben készült televíziós sorozat